Outwood kan syfta på:

 Outwood, Greater Manchester – en ort i Bury, Greater Manchester, England
 Outwood, Somerset – en ort i Somerset, England
 Outwood, Surrey – en ort och civil parish i Surrey, England
 Outwood, West Yorkshire – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England
 Outwoods – en civil parish i Staffordshire, England